25. længdegrad kan henvise til:

 25. vestlige længdekreds
 25. østlige længdekreds